John Bingham kan syfta på bland andra:

*  John Bingham (1815–1900), amerikansk politiker
 John Bingham (1942–2003), brittisk klassisk pianist
 John Bingham, 1:e baron Clanmorris (1762–1821), irländsk peer
 John Bingham, 5:e baron Clanmorris (1852–1916), irländsk peer
 John Bingham, 7:e baron Clanmorris (1908–1988), irländsk peer
 John Bingham, 7:e earl av Lucan (1934–efter 1974), brittisk peer

Se även 
 John Bigham, 1:e viscount Mersey